Bolus může znamenat

 bolus – pigment
 bolus – (v medicíně) v terapii jednotlivé podání léku v omezeném čase